Nechita ist der Familienname folgender Personen:

Adriana Nechita (* 1983), rumänische Handballspielerin
Alexandra Nechita (* 1985), rumänische Malerin
Andrei Nechita (* 1988), rumänischer Straßenradrennfahrer